Вилистон има више значења:
 Вилистон (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Вилистон (Охајо), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Охајо
 Вилистон (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Вилистон (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Вилистон (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Вилистон (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Вилистон (језеро)